Parajassa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1899. Parajassa ingår i familjen Ischyroceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Parajassa